Alfred Houget ist der Name folgender Personen:

* Alfred Houget (Ingenieur) (1826–1885), deutscher Ingenieur, Erfinder und Erbe des Industriellen Georg Egestorff
 Alfred Houget (Fußballfunktionär) (1929–2022), französischer Fußballfunktionär